Корсика има више значења:
 Корсика (Јужна Дакота)
 Корсика (Пенсилванија)